N13 oder N 13 bezeichnet:

 Route nationale 13, Nationalstraße in Frankreich
 N 13 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N13 (Burkina Faso), Fernstraße in Burkina Faso
 N13 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N13 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N13 (Niger), Fernstraße in Niger
 N13, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A13 (Schweiz)